Kelemen András (1940–) politikus
 Kelemen András (1964–) erdélyi villamosmérnök, egyetemi oktató
 Kelemen András (1986–)   biológus, ökológus, tudományos munkatárs